Longshan-Tempel

 Tamsui Longshan-Tempel
 Mengjia Longshan-Tempel
 Lukang Longshan-Tempel
 Tainan Longshan-Tempel
 Fengshan Longshan-Tempel